Квалификация к молодёжному чемпионату Европы по футболу 1998 началась 23 апреля 1996 года и закончилась 17 декабря 1997 года.

46 сборных были разделены на девять групп (восемь групп — по 5 команд, одна — с 6 участниками). По итогам двухкругового турнира семь лучших команд, занявших первые места в своих группах, напрямую вышли в четвертьфинал. Последняя путёвка оспаривалась в двухматчевом противостоянии между победителями групп с наихудшими показателями.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Рейтинг первых мест 

 В таблицу включены только результаты матчей с командами, занявшими 2-4 места в группах.

Дополнительные стыковые матчи 

счёт по сумме двух матчей 4:4, Греция вышла в четвертьфинал за счёт двух голов на выезде

Ссылки 
 Результаты на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1998
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году